56-й чемпионат России по шахматам проходил с 2 по 12 сентября 2003 года в Красноярске.

 Туры начинались в 14:30 по местному времени. Последний тур в 11:00.

 Контроль: 2 часа на первые 40 ходов, 1 час на последующие 20 ходов и 10 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-го.
 Призовой фонд: $100.000,
 Призы: 1-й — $20.000, 2-й — $13.000, 3-й — $10.000 и т. д.

Турнирная таблица

Ссылки 
 56-й Российский чемпионат

Чемпионаты России по шахматам
2003 год в шахматах
Чемпионаты России в 2003 году
Спортивные соревнования в Красноярске
Сентябрь 2003 года
2003 год в Красноярском крае